Tomoglossa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Gustav Kraatz 1856. Tomoglossa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Tomoglossa